Hrvatski nogometni kup 2004./05. bio je četrnaesti Hrvatski nogometni kup. Naslov je branio Dinamo Zagreb, a kup je osvojila Rijeka.

Pretkolo, 7. rujna

Šesnaestina završnice, 21. – 22. rujna
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
!Br.
!Domaći sastav
!Rezultat
!Gostujući sastav
|-
|1
|Tondach
|0:1
|Osijek
|-
|2
|Rudar Labin
|1:6
|Pula 1856
|-
|3
|Podravac
|0:2
|Slaven Belupo
|-
|4
|Sladorana Županja
|0:4
|Dinamo Zagreb
|-
|5
|Vinogradar
|2:4 (pr)
|Hajduk Split
|-
|6
|Tomislav (Donji Andrijevci)
|1:6
|Varteks
|-
|7
|Trnje
|1:2
|NK Zagreb
|-
|8
|Budainka
|1:0
|Cibalia
|-
|9
|Crikvenica
|2:0
|Kamen Ingrad
|-
|10
|Rudeš
|1:4
|Rijeka
|-
|11
|Karlovac
|0:3
|Pomorac
|-
|12
|Međimurje
|2:2 (pr) (7:6 p)
|Inter Zaprešić
|-
|13
|Sloboda Derma
|2:2 (pr) (7:6 p)
|Hrvatski dragovoljac
|-
|14
|Koprivnica
|1:0
|Zadar
|-
|15
|Nehaj|2:1 (pr)
|Šibenik
|-
|16
|Bjelovar
|1:2
|Belišće'|}

Osmina završnice, 12. – 27. listopada

Četvrtzavršnica, 8. – 31. ožujka

|}

Poluzavršnica
Prve utakmice

Druge utakmice

Završnica
Prva utakmica

Druga utakmicaRijeka je pobijedila s ukupnih 3:1.''

Poveznice 
 1. HNL 2004./05.
 2. HNL 2004./05.
 3. HNL 2004./05.
 4. rang HNL-a 2004./05.
 5. rang HNL-a 2004./05.
 6. rang HNL-a 2004./05.
 7. rang HNL-a 2004./05.

Izvori
https://web.archive.org/web/20131016043719/http://prva-hnl.hr/blog/hr-nogometni-kup/arhiva-rezultata/?sid=14

2004.-05.
 kup